Леонид Крылов:
 Крылов, Леонид Иванович (1912—1982) — первый секретарь Орловского обкома ВКП(б) (1948—1951).
 Крылов, Леонид Николаевич (1936—?) — советский электрофизик, лауреат Ленинской премии.
 Крылов, Леонид Николаевич — советский физиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института физиологии им. Павлова